Сочи 1965 — международный шахматный турнир, посвящённый памяти Михаила Чигорина.

Соревнование было организовано Шахматной федерацией РСФСР. Как и в 1964 г., к участию были допущены 16 шахматистов. Участвовали 9 советских шахматистов (4 гроссмейстера, 3 международных и 2 национальных мастера), а также 7 иностранцев (2 гроссмейстера, 3 международных и 2 национальных мастера).

Победу в турнире разделили советский гроссмейстер Б. В. Спасский и гроссмейстер из ФРГ В. Унцикер. Все призеры турнира прошли дистанцию без поражений и заметно оторвались от остальных участников.

На турнире были установлены нормы международного гроссмейстера и международного мастера. По итогам соревнования гроссмейстером стал югослав Д. Чирич. Норму международного мастера выполнили советский шахматист А. Н. Зайцев и представитель Чехословакии В. Янса. Зайцев за несколько туров до конца даже претендовал на призовое место, но неудачно финишировал.

Турнирная таблица

Литература 
 Россия шахматная (Сборник партий) / Авт.-сост. А. З. Магергут. – Тула: Приокское кн. изд-во, 1968. – С. 36–38.

Примечания

См. также 
 Мемориал Чигорина

Ссылки 
 Партии турнира на сайте 365Chess

Сочи (шахматный турнир) 
Шахматы в СССР 
1965 год в шахматах
Спорт в России в 1965 году
1965 год в Краснодарском крае